Filip II Macedoński (382-336 p.n.e.) – król Macedonii 357-336 p.n.e.
 Filip II Philoromaeus (zm. po 56 p.n.e.) – władca państwa Seleucydów 65-63 p.n.e.
 Filip II (ok. 237-249) – cesarz rzymski 244-249
 Filip II August (1165-1223) – król Francji 1180-1223
 Filip II (1278-1332) – tytularny cesarz łaciński 1313-1332; książę Achai i król Albanii jako Filip I
 Filip II Wysoki (1293-1322) – król Nawarry 1316-1322; król Francji jako Filip V
 Filip II z Tarentu (1329-1374) – król Albanii 1364-1368, książę Achai 1364-1373; tytularny cesarz łaciński jako Filip III
 Filip II Śmiały (1342-1404) – książę Burgundii 1363-1404
 Filip II Sabaudzki (1438-1497) – książę Sabaudii 1496-1497
 Filip II (1507-1569) – metropolita Moskwy 1566-1568
 Filip II (1527-1598) – król Hiszpanii 1556-1598; król Portugalii jako Filip I
 Filip II (1541-1583) – landgraf Hesji-Rheinfels 1567-1583
 Filip II Pobożny (1573-1618) – książę szczeciński 1606-1618
 Filip II (1578-1621) – król Portugalii 1598-1621; król Hiszpanii jako Filip III
 Filip II Burbon-Orleański (1674-1723) – książę Orleanu i Montpensier 1701-1723
 Filip II Wirtemberski (1893-1975) – głowa rodziny Wirtembergów 1939-1975

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.